Dworzysk désigne en Pologne :

 Dworzysk, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie
 Dworzysk, village de la gmina de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Dworzysk, village de la gmina de Sidra, dans la voïvodie de Podlachie